Пеания — греческий топоним. Может означать:

 Пеания — город.
 Пеания (дим) — община.
  — железнодорожная станция.
  — дем Древних Афин.